Погружение:
 Погружение — отображение в топологии.
 Погружение — состояние сознания в виртуальной реальности.
 «Погружение» — фильм Вима Вендерса с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвойем в главных ролях.
 Подлёдное погружение — вид погружений с аквалангом.
 Французское погружение — программа двуязычного образования для детей.
 Погружение в язык — метод обучения второму языку (второму родному или иностранному).

См. также